Sánchez Martínez ist der Nachname folgender Personen:

 Enrique Sánchez Martínez (* 1960), mexikanischer Geistlicher, Weihbischof in Durango
 Gustavo Sanchez Martinez, mexikanischer Schwimmer 
 Juan Carlos Sánchez Martínez (* 1987), spanischer Fußballtorhüter
 Mariano Sánchez Martínez (* 1978), spanischer Fußballspieler
 José María Sánchez Martínez (* 1983), spanischer Fußballschiedsrichter